'''Lnder är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Anton Lander (född 1991), svensk ishockeyspelare
 Bernard Lander (1915–2010), grundare av Touro College
 Bob Lander (1942–2020), svensk musiker
 David Lander (född 1947), amerikansk skådespelare och författare
 Eric Lander (född 1957), amerikansk professor i biologi
 Frederick W. Lander (1821–1862), amerikansk ingenjör
 Margot Lander (1910–1961), norskfödd prima ballerina 
 Jarl Lander (1944–2014), svensk politiker, socialdemokrat
John Lander (upptäcktsresande) (1807–1839), upptäcktsresande
John St Helier Lander (1868–1944), brittisk artist
John Lander (1907–1941), brittisk roddare och OS-medaljör 
Johnny Lander, fotbollsspelare
 Leena Lander (född 1955), finländsk författare
 Morgan Lander (född 1982), hårdrockssångare 
 Nicholas Lander (född 1952), restaurangskribent
 Richard Lemon Lander (1804–1834), cornwallsk upptäcktsresande i Västfarika
 Stephen Lander (född 1947) 
 Tim Lander (född 1938), kanadensisk poet

Efternamn